My Type – singolo dei Saint Motel del 2014
 My Type – singolo di Saweetie del 2019